Три підводні човни ВМС Польщі отримали назву ORP Orzeł ( польською мовою означає «орел»):

 ORP Orzeł (1938)  - головний човен свого типу, увійшов до складу флоту 1939, знаменитий своєю втечею після інтернування у Талліні, загинув 1940 року
 ORP Orzeł (292)  - підводний човен проєкту 613, служив у флоті Польської Народної Республіки з 1962 по 1983
 ORP Orzeł (1985)  -  підводний човен проєкту 877 «Палтус», увійшов до складу ВМС Польщі 1986 року і досі перебуває на службі. 
Назви військових кораблів Польщі
Багатозначні терміни